Souffleur (1903) – francuski okręt podwodny z początku XX wieku
 Souffleur (1924) – francuski okręt podwodny z okresu międzywojennego i II wojny światowej